Кубок мира по водному поло среди мужчин 1979 () — 1-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 29 апреля по 6 мая 1979 года, в городах Белград и Риека (Югославия). Победителем турнира стала сборная Венгрии.

Сборные

Турнир

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1979 год в водном поло